Ивановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Ивановское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Губкинского городского округа, Белгородская область.
 Ивановское сельское поселение (Владимирская область) — в Ковровском районе, Владимирская область.
 Ивановское сельское поселение (Еланский район) — в Еланском районе, Волгоградская область.
 Ивановское сельское поселение (Октябрьский район) — в Октябрьском районе, Волгоградская область.
 Ивановское сельское поселение (Вашкинский район) — в Вашкинском районе, Вологодская область.
 Ивановское сельское поселение (Череповецкий район) — в Череповецком районе, Вологодская область.
 Ивановское сельское поселение (Воронежская область) — в Панинском районе, Воронежская область.
 Ивановское сельское поселение (Кемеровская область) — в Чебулинском районе, Кемеровская область.
 Ивановское сельское поселение (Кировская область) — входит в Юрьянский район, Кировская область.
 Ивановское сельское поселение (Костромская область) — в Шарьинском районе, Костромская область.
 Ивановское сельское поселение (Краснодарский край) — в Красноармейском районе, Краснодарский край.
 Ивановское сельское поселение (Ермаковский район) — в Ермаковском районе, Красноярский край.
 Ивановское сельское поселение (Нижнегорский район) — в Нижнегорском районе, Крым.
 Ивановское сельское поселение (Сакский район) — в Сакском районе, Крым.
 Ивановское сельское поселение (Липецкая область) — в Данковский районе, Липецкая область.
 Сельское поселение Ивановское (Истринский район) — в Истринском районе, Московская область.
 Сельское поселение Ивановское (Рузский район) — в Рузском районе, Московская область.
 Ивановское сельское поселение (Новгородская область) — входит в Старорусский район, Новгородская область.
 Ивановское сельское поселение (Калачинский район) — в Калачинском районе, Омская область.
 Ивановское сельское поселение (Москаленский район) — в Москаленском районе, Омская область.
 Ивановское сельское поселение (Орловская область) — в Покровском районе, Орловская область.
 Ивановский сельсовет (Пензенская область) — в Бековском районе, Пензенская область.
 Ивановское сельское поселение (Пермский край) — в Ильинском районе, Пермский край.
 Ивановское сельское поселение (Ростовская область) — в Сальском районе, Ростовская область.
 Ивановское сельское поселение (Сараевский район) — в Сараевском районе, Рязанская область.
 Ивановское сельское поселение (Старожиловский район) — в Старожиловском районе, Рязанская область.
 Ивановское сельское поселение (Рославльский район) — в Рославльском районе, Смоленская область.
 Ивановское сельское поселение (Починковский район) — в Починковском районе, Смоленская область.
 Ивановское сельское поселение (Лениногорский район) — в Лениногорском районе, Татарстан.
 Ивановское сельское поселение (Тетюшский район) — в Тетюшском районе, Татарстан.
 Ивановское сельское поселение (Тверская область) — в Весьегонском районе, Тверская область.
 Ивановское сельское поселение (Тульская область) — в Куркинском районе, Тульская область.
 Ивановское сельское поселение (Армизонский район) — в Армизонском районе, Тюменская область.
 Ивановское сельское поселение (Уватский район Тюменской области) — в Уватском районе, Тюменская область.
 Ивановское сельское поселение (Ялуторовский район) — в Ялуторовском районе, Тюменская область.
 Ивановское сельское поселение (Чувашская Республика) — в Цивильском районе, Чувашская Республика.